Николай Николаевич Богданов:
 Богданов, Николай Николаевич (1875—1930) — кадет, депутат 2-й Государственной думы, министр внутренних дел в Крымском правительстве.
 Богданов, Николай Николаевич (1936—2014) — инженер-изобретатель силовой электротехники, доцент МЭИ.
 Богданов, Николай Николаевич — эсер, гласный Московской городской думы в 1917 году